Олігомериза́ція може означати:
 Олігомеризація — в хімії — утворення олігомерів за реакцією полімеризації
 Олігомеризація — у біології — зменшення кількості гомологічних утворень в організмі